Bob Lake heißen folgende geographische Objekte:

 Bob Lake (Alaska), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Colorado), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Louisiana), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Houghton County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Luce County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Marquette County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Otsego County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Minnesota), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Montana), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (South Dakota), See in den Vereinigten Staaten
 Bob Lake (Wisconsin), See in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bobs Lake, Bobby Lake